Финал Кубка Италии по футболу 1992 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 1991/1992. Матч состоял из двух матчей между «Ювентусом» и «Пармой». Первый матч был сыгран в Турине 7 мая 1992 года, а ответный — 14 мая. «Парма» выиграла трофей с общим счётом 2:1. «Ювентус» играл в финале в 10-й раз, а для «Пармы» — это был дебютный финал.

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

1992
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Парма»
Футбол в Италии в 1992 году
Футбольные соревнования в Турине
Спортивные соревнования в Парме
События 7 мая
События 14 мая
Май 1992 года